Santas Marías kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Santas Marías, Guanajuato, San Miguel de Allende, 
 Santas Marías, Michoacán de Ocampo, 

Robotskapade Mexikoförgreningar